Carl Sonne kan henvise til flere personer:

 Carl Edvard Sonne (1804-1878) – dansk kobberstikker
 Carl Sonne (fotograf) (1845-1919) – dansk fotograf, kgl. hoffotograf
 Carl Sonne (læge) (1882-1948) – dansk læge, professor, dr.med.